

Carriera 
Dal 2010 al 2015 è stato l'allenatore del Newcastle United, con il quale ha raggiunto il quinto posto nella stagione 2011-2012, riportando così i Magpies nelle competizioni continentali (Europa League) dopo sei anni. Nelle due annate successive, però, la squadra ha ottenuto risultati deludenti, tanto che lo stesso Pardew è stato molto contestato dai tifosi bianconeri.

Il 3 gennaio 2015 ha lasciato il Newcastle per firmare un contratto triennale con il Crystal Palace, sostituendo l'esonerato Neil Warnock; con le Eagles ha chiuso il campionato al decimo posto. Nella stagione 2015-2016 la squadra ha terminato la Premier League in quindicesima posizione, centrando la salvezza soltanto nelle ultime partite, mentre in FA Cup ha perso la finale contro il Manchester United per 1-2. Il 22 gennaio 2017 è stato esonerato in seguito ad una prima parte di stagione negativa, che vedeva il Palace in zona retrocessione.

Il 29 novembre 2017 è diventato il nuovo allenatore del West Bromwich Albion, sostituendo l'esonerato Tony Pulis. Il 2 aprile 2018 è stato esonerato dai Baggies, con la squadra all'ultimo posto in classifica e reduce da otto sconfitte consecutive.

Il 24 dicembre 2019 è stato nominato allenatore degli olandesi dell'ADO Den Haag, penultimi in classifica al termine del girone di andata; rimasto in carica per otto partite, il 28 aprile 2020 si è dimesso per via dell'annullamento definitivo del campionato a causa della pandemia di COVID-19.

Il 23 novembre 2020 è diventato il direttore tecnico della squadra bulgara del CSKA Sofia.

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 2 novembre 2019.

Palmarès 
 
Southampton: 2009-2010

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Allenatori di calcio inglesi
Calciatori inglesi